Кра́сные Зо́ри:

Россия 
 Красные Зори — посёлок в Быковском районе Волгоградской области.
 Красные Зори — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Красные Зори — исторический район Петергофа.
 Красные Зори — прежнее название остановочного пункта Михайловская Дача в Петергофе.

См. также 
 Красная Заря
 Бульвар Красных Зорь
 Улица Красных Зорь